Prionoglossa tetrabranchiata är en snäckart som först beskrevs av Bonnevie 1913.  Prionoglossa tetrabranchiata ingår i släktet Prionoglossa och familjen Notobranchaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tetrabranchiata